Соревнования «Дружба-84» по вольной борьбе были проведены 20—22 июля 1984 года в Софии (Болгария). В них приняли участие 80 борцов, разыгравших комплекты наград в 10 весовых категориях.

Медалисты

Командный зачёт

См. также 
 Борьба на летних Олимпийских играх 1984

Источники 
 Панорама спортивного года, 1984. — М.: «Физкультура и спорт», 1985 — с. 73.

Вольная борьба
Международные соревнования по борьбе в Болгарии
Международные спортивные соревнования в Софии
Июль 1984 года
Спорт в Болгарии в 1984 году